Влади́мир Петро́вич Отставно́в () — советский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступал на всесоюзном уровне в 1970-х годах, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов СССР, победитель первенств всесоюзного и республиканского значения. Представлял Баку, спортивное общество «Спартак» и Вооружённые силы. Мастер спорта СССР. В течение многих лет работал учителем физкультуры в Туле.

Биография 
Владимир Отставнов родился 28 марта 1953 года. Занимался лёгкой атлетикой в Баку, выступал за Азербайджанскую ССР, добровольное спортивное общество «Спартак» и Советскую Армию.

Первого серьёзного успеха на всесоюзном уровне добился в сезоне 1973 года, когда на зимнем чемпионате СССР в Москве выиграл бронзовую медаль в зачёте бега на 100 метров. Позднее в беге на 100 метров одержал победу на домашних соревнованиях в Баку, установив при этом личный рекорд — 10,3. На летнем чемпионате СССР в Москве стал серебряным призёром в 100-метровой дисциплине, уступив лишь Александру Корнелюку.

В 1974 году вновь выиграл домашний старт в Баку. На чемпионате СССР в Москве с командой «Спартака» завоевал бронзовую награду в программе эстафеты 4 × 100 метров.

В 1976 году с командой Вооружённых силы выиграл серебряную медаль в эстафете 4 × 100 метров на чемпионате СССР по эстафетному бегу в Ереване.

Отличник физической культуры и спорта. Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике.

Впоследствии работал учителем физической культуры в Центре образования № 21 в Туле.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Мастера спорта СССР
Спортсмены Баку
Отличники физической культуры и спорта
Педагоги Тулы